Урапа има више значења:

 Урапа (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Урапа (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику